Vingt-Cinq-Mai ou XXV-Mai ou 25-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

25 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements rappelés par ces odonymes sont :

En France,
 
 Le  : La ville d'Elne dans les Pyrénées-Orientales, est saccagée par Philippe le Hardi, en croisade contre le comte-roi Pere II El Gran. 
 Le  : Un bombardement aérien sur la gare de Carnoules dans le Var fait de nombreuses victimes, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 25 de Mayo » ou «  »
 En Argentine, le  est le jour de la fête nationale en souvenir de l'indépendance à la suite de la révolution de Mai.
 Pour marquer ce souvenir, de nombreuses voies portent le nom de « Veinticinco de Mayo ».
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 25 de Mayo », à Santa Catarina, dans l'État de Nuevo León.

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Localisations 

 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
25